Too Many Crooks est le titre de plusieurs films :

 , court métrage américain d'Al Christie (1915)
 Too Many Crooks, titre original du film américain muet La Bande à Paulette, de Ralph Ince (1919)
 Too Many Crooks, film américain de Fred C. Newmeyer (1927)
 Too Many Crooks, film britannique de George King (1930)
 Too Many Crooks, film britannique de Mario Zampi (1959)